Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de Flandre :

Belgique 
 Rue de Flandre à Bruxelles

France 

 Rue de Flandre à Angers
 Rue de Flandre à Charleville-Mézières
 rue de Flandre à Lille
 Rue de Flandre à Malo-les-Bains
 Rue de Flandre à Strasbourg

 Avenue de Flandre à Paris appelée précédemment rue de Flandre 
 Avenue de Flandre à Villeneuve-d'Ascq

Flandre